Baker Island ist der Name folgender Inseln und sonstiger Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Baker Island (Georgia), Flurname (keine Insel)
 Baker Island (Maine) im Atlantischen Ozean
 Baker Island (North Carolina), Flussinsel im Roanoke River
 Baker Island (Oregon), Flurname (keine Insel)
 Baker Island (Pennsylvania), Flussinsel im Allegheny River
 Baker Island (Virginia), Flussinsel im New River
 Baker Island (West Virginia), ehemalige Flussinsel im Ohio River
 Baker Island (Wisconsin), Flussinsel im Menominee River

in Kanada:
 Baker Island (Kanada) im McDougall-Sund

Siehe auch:
 Bakerinsel, Insel im Pazifik
 Baker Island Time
 Bakers Island